Джеймс Э́двин Ганн (; 12 июля 1923, Канзас-Сити, Миссури — 23 декабря 2020) — американский писатель, автор научно-фантастических романов и рассказов, издатель научной фантастики, антрополог, один из первых исследователей научной фантастики. Лауреат премии «Хьюго» (1983). В 2007 году Ассоциация американских авторов научной фантастики и фэнтези выбрала Джеймса Ганна 24-м «Гроссмейстером фантастики», в 2015 году имя Джеймса Ганна было внесено в «Зал славы научной фантастики и фэнтези».

Джеймс Ганн был эмеритированным профессором английской филологии и директором-основателем Центра по изучению научной фантастики при Канзасском университете.

Биография 
Джеймс Ганн родился 12 июля 1923 года в Канзас-Сити, штат Миссури. Его отец — Дж. Уэйн Ганн, мать — Элиза Мэй (в девичестве Хатчисон). Отец Джеймса Ганн был печатником, кроме него много членов семьи работали в типографском и издательском деле. С 1943 до 1946 года Джеймс Ганн служил на флоте. После службы поступил в Канзасский университет, где в 1947 году получил степень бакалавра журналистики, а в 1951 году — степень магистра английской филологии.

В том же году женился на Джейн Фрэнсис Андерсон, с которой имел двух сыновей. После университета в 1952 году Ганн работал редактором Western Printing Lithographing and Company в Расине, штат Висконсин, а впоследствии был свободным писателем. В 1955 году стал издателем университетского Alumni Publications, а с 1958 года начал работать преподавателем английской филологии, параллельно занимая административную должность по связям с общественностью. В 1974 году получил должность профессора английской филологии.

Джеймс Ганн считается пионером литературоведческих исследований жанра научной фантастики. Уже его магистерская работа называлась «Философия научной фантастики» (The Philosophy of Science Fiction). В 1953 году эта работа была опубликована с продолжением в журнале Dynamic Science Fiction. В 1969 году Ганн впервые выступил с курсом лекций, посвящённым научной фантастике, а в 1982 году он основал Центр по изучению научной фантастики при Университете Канзаса, ставшим первым научным заведением с такой специализацией.

В 1971 и 1972 годах был президентом Американской ассоциации писателей-фантастов (SFWA). В 1980—1982 годах был президентом Ассоциации исследования научной фантастики. В 2007 SFWA избрала его 24-м Гроссмейстером фантастики.

Творчество 
Джеймс Ганн является автором многих монографий, посвящённых научной фантастике, в частности таким темам, как история научной фантастики (Alternate Worlds: The Illustrated History of Science Fiction, 1975, 1976), написание произведений в жанре научной фантастики (The Science of Science-Fiction Writing, 2000), чтение научной фантастики (Reading Science Fiction, 2008), теория научной фантастики (Speculations on Speculation: Theories of Science Fiction, вместе с Мэтью Канделариа, 2005). Ганн является также автором энциклопедии научной фантастики (The New Encyclopedia of Science Fiction, 1988). Его биография Айзека Азимова (Isaac Asimov: The Foundations of Science Fiction, 1982, переработанное издание 1996) была отмечена в 1983 году премией «Хьюго».

Важной работой Ганна стала шеститомная антология фантастики The Road to Science Fiction (1977—1998), в которой на многочисленных примерах представлено развитие фантастического жанра от истоков в шумерском эпосе о Гильгамеше до предтеч (По, Верн, Уэллс) и классиков (Хайнлайн, Фармер, Дик) и вплоть до современности и будущего. Пятый том (The British Way) посвящён британской, а шестой (Around the World) мировой фантастике. Кроме того, Ганн является автором сотен эссе, статей и рецензий, посвящённых научной фантастике.

В 2017 вышла в свет его автобиография (Star-Begotten: A Life Lived in Science Fiction), в которой он описывает свой путь автора и исследователя научной фантастики.

Ганн является не только литературоведом, но и сам пишет художественные тексты ещё с 1947 года. Первым его произведением была пьеса, он также писал для газет и радио. В 1948 году он обратился к жанру научной фантастики; в 1949 году был опубликован его первый рассказ в этом жанре.

Всего Ганн написал почти 2 десятка романов и более 100 произведений короткой формы. Именно рассказ является его любимым жанром; это заметно, в частности, в том, что некоторые из его романов являются скорее сборниками рассказов, чем целостными текстами (сравн. Station in Space (1958), The Immortals (1962) и The Listeners (1972)).

Его тексты неоднократно переводились на русский язык; одним из наиболее известных переводов является короткая повесть «Где бы ты ни был» (Wherever You May Be, 1960), трижды экранизованная в СССР («Психодинамика колдовства», 1990), России («Если невеста ведьма», 2002) и на Украине («Ну ты и ведьма», 1992).

Скончался 23 декабря 2020 года.

Избранные произведения

Научно-фантастические произведения 
 Star Bridge, Gunn and Jack Williamson (Gnome Press, 1955)
 This Fortress World (Gnome, 1955)
 Station in Space (Bantam Books, 1958), сборник рассказов
 The Joy Makers (Bantam, 1961)
 Future Imperfect (Bantam, 1964), сборник рассказов
 The Immortals (Bantam, 1964), четыре рассказа; переработанное и дополненное издание, которое содержит пять рассказов, Pocket Books, 2004
 The Immortal (Bantam, 1970) — романизация телевизионного сериала The Immortal
 The Witching Hour (Dell, 1970), сборник рассказов
 The Listeners (Scribner’s, 1972), сборник рассказов
 Breaking Point (Walker & Co., 1972), сборник рассказов
 The Burning (Dell, 1972), сборник рассказов
 Some Dreams Are Nightmares (Scribner’s, 1974), сборник рассказов
 The End of the Dreams (Scribner’s, 1975), сборник рассказов
 The Magicians (Scribner’s, 1976) — расширенная повесть «Sine of the Magus» (Beyond Fantasy Fiction, May 1954)
 Kampus (Bantam, 1977)
 The Dreamers (Simon & Schuster, 1981)
 Crisis! (Tor Books, 1986) — шесть рассказов, опубликованных в течение 1978—1985 годов
 The Joy Machine (Star Trek, Book 80) (1996)
 The Millennium Blues (e-reads.com, 2000; Easton Press, 2001)
 Human Voices (Five Star Books, 2002)
 Gift from the Stars (Easton, 2005)
 Transcendental (Transcendental Machine #1) ISBN 9780765335012 (Tor, 2013)
 Transgalactic (Transcendental Machine #2) ISBN 9780765380920 (Tor, 2016)
 Transformation (Transcendental Machine #3) ISBN 9780765386663 (Tor, Июнь 2017)

Литературоведческие работы 
 Alternate Worlds: The Illustrated History of Science Fiction (Prentice-Hall, 1975), ISBN 0-89104-049-8 — отмечена премией Локус и специальной наградой Worldcon
 Isaac Asimov: The Foundations of Science Fiction (Oxford, 1982); revised ed. (Scarecrow Press, 1996), ISBN 0-8108-3129-5 — отмечена премией Хьюго
 The New Encyclopedia of Science Fiction, издатель (Viking Press, 1988), 067081041X — финалист премии Хьюго
 The Science of Science-Fiction Writing (Scarecrow Press, 2000), ISBN 1578860113 — «reflects on the science fiction process and how to teach it»
 Speculations on Speculation: Theories of Science Fiction, by Matthew Candelaria and Gunn (Scarecrow Press, 2005)
 Inside Science Fiction (Scarecrow Press, 2006)
 Reading Science Fiction, by Gunn, Marleen S. Barr, and Matthew Candelaria (Palgrave Macmillan, 2008)
 «Science fiction imagines the digital future», Analog 131:7&8 (Jul-Aug 2011), pp. 98-103

Примечания

Ссылки 
 Джеймс Ганн (James E. Gunn) в Лаборатория Фантастики
 Essays by Gunn and others, directory at   /вебархив/
 James Gunn’s «Cave Of Night», February 1, 1956, episode of X Minus One at Archive.org

Журналисты США
Лауреаты премии «Хьюго»
Писатели США
Выпускники Канзасского университета
Родившиеся в Канзас-Сити (Миссури)
Страницы с непроверенными переводами
Члены Зала славы научной фантастики и фэнтези